Sarir steht für:
 Sarir (Drohne), unbemanntes iranisches Fluggerät
 Sarir (Rakete), iranische Trägerrakete
 Theta Ursae Majoris, Stern im Sternbild „Großer Bär“